Антон Анатольевич Лирник (; ) — украинский , сценарист, телевизионный ведущий, музыкант, резидент Comedy Club, участник «Дуэта имени Чехова», режиссёр, продюсер и писатель.

Биография 
Родился в Кировограде. После окончания школы поступил в Кировоградский государственный педагогический университет на факультет журналистики. Отучившись два курса, перешёл на факультет филологии (факультет журналистики был расформирован), с которого был отчислен.

Творчество 
В Кировограде участвовал в местной команде КВН «Гольфстрим». В это же время работал на местных телеканалах, в 2000 году отправился в Киев. Работает на радиостанциях, вёл авторскую программу на телеканале «Интер» и писал сценарии для художественных фильмов.

Примерно в 2003-м году Лирник стал участником команды КВН «Аляска». Команда дважды попадала в высшую лигу КВН. В этой команде познакомился с Андреем Молочным, будущим партнёром по комедийному проекту «Дуэт имени Чехова».

Зимой 2006-го принял участие в создании «Comedy Club Ukraine». Весной 2006-го был создан «Дуэт Чехова».

Лирник — один из руководителей и сценаристов ТО «Империя добра». Работал над сценариями комедийного сериала «Такси» (ICTV, Украина), выступая и продюсером телешоу. Сотрудничал с телеканалом «Интер», являясь режиссёром и сценаристом ситкома «Ласточкино гнездо».

Автор текстов и фронтмен группы «Lirnik Band».

В 2014 году вышла первая книга Антона Лирника «Трое в Таиланде, не считая собак», по сюжету которой создана настольная игра «Наши в Таиланде».

Вместе с командой телеведущих Лирник отыграл несколько сезонов в игре «Что? Где? Когда?». В команде он выступал в роли капитана.

С 2015 года Лирник — один из членов жюри юмористического шоу «Лига смеха». Был наставником команд «Одесские мансы» и «Трио разные и ведущий» в первом сезоне и «Инародный театр абсурда „Воробушек“» и «Тяп-ляп» — во втором. В третьем сезоне также входил в состав жюри.

В 2016 году запусктил туристический проект «VIP-гид».

С марта 2018 года — ведущий развлекательной программы «Шоу выходного дня» на телеканале СТС.

Участник актёрской труппы спектакля «Мужчина нарасхват».

Весной 2020 года участвовал в музыкальном шоу «Маска» в костюме Яйца и был разоблачён в седьмом выпуске, хотя никто из жюри не угадал его. 31 декабря того же года в новогоднем выпуске «Маски» выступил в составе новогоднего трио с Алексеем Глызиным и Стасом Костюшкиным в образах Слона и Мороженого.

Фильмография 
 2018 — Zомбоящик
 2020 — Сториз

Личная жизнь 
Первая жена — Татьяна, однокурсница. Дочь — Мария (умерла в 8 лет, рак мозга).

Вторая жена — Валерия Бородина. Дочь — Соня Лирник.

Третья жена — Марина Лирник (Горудько) (род. 1 апреля 1982). Дочь — Марфа, родилась 12 апреля 2017.

Деятельность 
 Автор и актёр команд КВН «Гольфстрим» (Кировоград), «Скиф» (Кировоград), «Аляска» (Киев), «Три толстяка» (Хмельницкий).
 Сценарист и второй режиссёр телевизионных фильмов «Между первой и второй», «На белом катере», «С днем рождения, королева», «ПушкЕн».
 Исполнитель главной роли сериала «Кандидат» (1+1, Украина)
 Участник пародийного скетчкома «Кузница звёзд» (ТЕТ, Украина)
 Юмористическое скетч-шоу «О чём говорят животные» (Новый канал, Украина)
 Сценарист сериала «Ограбление по-женски» (1+1, Украина)
 Сценарист сериала «Лучшая неделя моей жизни» (1+1, Украина)
 Сценарист сериала «Замуж после всех» (ТВЦ, Россия)
 Автор и соведущий программ «Дефицит-шоу», «Кто крайний» (Интер, Украина).
 Ведущий программы «Самозванцы» (ICTV, Украина).
 Член жюри «Лига Смеха».

Примечания

Ссылки 
 Фан сайт Дуэт Чехова
 Блог Антона Лирника
 Официальный сайт группы «LirnikBand»

Comedy Club
Шоумены Украины
Юмористы Украины
Комики Украины
Музыканты по алфавиту
Резиденты Comedy Club
Игроки Высшей лиги КВН